Шу́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Прионежского района Республики Карелии России. Административный центр — посёлок Шуя.

Географические данные 
 Расположение: северная часть Прионежского района
 Граничит:
 на севере — с Кондопожским районом
 на востоке — с Заозерским сельским поселением
 на юге — с Нововилговским и Мелиоративным сельскими поселениями и Петрозаводским городским округом.
 на западе — с Чалнинским и Гарнизонным сельскими поселениями

 Крупные озёра: Укшозеро.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 10 населённых пунктов (в том числе 4 населённых пункта в составе посёлка):

См. также 
 Шуйская волость

Ссылки 
 Карелия официальная
 Официальный сайт Шуйского сельского поселения
 Список объектов культурного наследия на территории Шуйского сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Прионежского района